Ванн (, ) — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, адміністративний центр департаменту Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 100 км на південний захід від Ренна.

Географія

Клімат

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 25011 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 49157,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Ален Рене (1922—2014) — французький кінорежисер, сценарист, продюсер і актор.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ванн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Морбіан
Ванн